Block (informatica)
 Block (Mario series)
 Block (sport)

Aardrijkskunde
 Block Island, eiland in de Amerikaanse staat Rhode Island

Media
 Attack the Block, Britse sciencefictionfilm uit 2011
 Block-Heads, Amerikaanse film uit 1938
 Block Magazine, Nederlands bluestijdschrift
 New Kids, Nederlands televisieprogramma (tijdens de eerste twee seizoenen New Kids on the Block)
 The Block, Vlaams realityprogramma
 Tower Block, Britse thriller uit 2012

Muziek
 New Kids on the Block, Amerikaanse muziekgroep
 Tha Block Is Hot, debuutalbum van de Amerikaanse rapper Lil Wayne

Personen met de achternaam Block
 Adriaen Block, Nederlands ontdekkingsreiziger
 Adriaen Maertensz. Block, Nederlands schipper, commandeur en gouverneur
 Agneta Block, Nederlands tekenaar, papierkunstenaar, kunstverzamelaar en botanicus
 Cinder Block, Amerikaans zangeres en kunstenares
 Dan Block, Amerikaanse muzikant, componist en arrangeur
 Frans Block, Belgisch syndicalist en politicus
 Herbert Block, Amerikaans cartoonist
 Jacob Block, Nederlands schilder, wiskundige en landmeter
 Jason Block, Canadees zwemmer
 John Block, Nederlands luchtvaartpionier
 Ken Block, Amerikaans rallyrijder en ondernemer
 Rory Block, Amerikaans gitariste en zangeres
 Ruben Block, Belgisch zanger en gitarist
 Walter Block, Amerikaans econoom
 Zjanna Block, Oekraïens atlete

Politiek
 Völkischer Block, Duitse extreemrechtse partij

Voorwerp
 Low Noise Block, elektronisch apparaat voor een schotelantenne

Zie ook 
 Blockbuster (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam